collie, owczarek szkocki – rasa psa zaliczana do grupy psów pasterskich. Wywodzi się ze Szkocji. Współcześnie dzielona jest na 2 odrębne rasy:
 owczarek szkocki krótkowłosy (collie krótkowłosy)
 owczarek szkocki długowłosy (collie długowłosy)
 Collie – miasto w Australii

Zobacz też 
 bearded collie
 border collie